XTR steht für:
 Shimano XTR, japanische Fahrradkomponenten
 Efficient and Compact Subgroup Trace Representation (XTR), Algorithmus für ein asymmetrisches Kryptosystem
 Tara Airport (IATA-Code), Flughafen von Tara (Queensland), Western Downs Region, Queensland

xtr steht für:
 Frühes Tripuri (ISO-639-3-Code), Dialekt von Kokborok, sinotibetische Sprache in Indien und Bangladesch

Abkürzung